

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Poddąbrowa – część wsi Krasew w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Poddąbrowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Poddąbrowa – część wsi Kałków w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Poddąbrowa – część wsi Dąbrowa w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło